

Aziende 
 Knox Automobile Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1900 al 1914

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Knox – città della Contea di Benson, Dakota del Nord
 Knox – capoluogo della Contea di Starke, Indiana
 Knox – città della Contea di Waldo, Maine
 Knox – città della Contea di Albany, New York
 Knox – borough della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Knox – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Knox – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Knox – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Knox – città della Contea di Price, Wisconsin
 Knox County – contea dello Stato del Tennessee
 Fort Knox – area militare nello Stato del Kentucky

Persone 
 Alexander Knox – attore canadese
 Amanda Knox – studentessa statunitense assolta dell'omicidio di Meredith Kercher
 Archibald Knox – artista, disegnatore e progettista britannico
 Bronwen Knox – pallanuotista australiana
 Carol Knox – ex calciatrice neozelandese
 Chuck Knox – allenatore di football americano statunitense
 Constance Knox – nobildonna britannica
 David Knox – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Elyse Knox – attrice cinematografica e modella statunitense
 Emma Knox – pallanuotista australiana
 Henry Knox – militare statunitense
 James Knox Polk – politico statunitense, undicesimo presidente degli Stati Uniti d'America
 John Knox – teologo e riformatore della Chiesa scozzese
 John Armoy Knox – scrittore e giornalista irlandese naturalizzato statunitense
 Justin Knox – cestista statunitense
 Kevin Knox – cestista statunitense
 Mike Knox – wrestler statunitense
 Nick Knox – batterista statunitense
 Philander Chase Knox – politico e avvocato statunitense
 Robert Knox – attore britannico
 Robert Knox – medico anatomista scozzese coinvolto nel caso degli assassini di West Port
 Ronald Knox – teologo, presbitero e scrittore britannico
 William Franklin Knox – politico statunitense

Televisione 
 Knox – personaggio della serie televisiva Heroes
 Knox – personaggio della serie televisiva Angel
 Dottor Knox – personaggio nel manga Fullmetal Alchemist

Altro 
 Classe Knox – classe di fregate missilistiche della United States Navy